Святослав Владимирович — имя русских князей:
 Святослав Владимирович (ок. 982—1015) — князь древлянский, сын Владимира Крестителя.
 Святослав Владимирович (ум. 1114) — князь смоленский, переяславский, сын Владимира Мономаха.
 Святослав Владимирович (ум. 1167) — князь вщижский, сын Владимира Давыдовича Черниговского.